Papakonstantinou ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitris Papakonstantinou (* 1957), deutsch-griechischer Schriftsteller und Übersetzer
 Giorgos Papakonstantinou (* 1961), griechischer Finanzminister
 Michalis Papakonstantinou (1919–2010), griechischer Politiker
 Konstantinos Papakonstantinou (1907–1989), griechischer Politiker
 Thanasis Papakonstantinou (* 1959), griechischer Singer-Songwriter
 Vasilis Papakonstantinou (* 1950), griechischer Rock-Musiker
 Zinon Papakonstantinou, griechischer Althistoriker